María de Aragón, (¿Medina del Campo?, Castilla, 24 de febrero de 1403 - Villacastín, Castilla, 18 de febrero de 1445), también llamada María de Trastámara, fue infanta de Aragón y ocupó el trono castellano como consorte del rey Juan II entre 1420 y 1445. Hija de Fernando I de Antequera, infante y regente de Castilla y rey de Aragón, y de Leonor de Alburquerque, fue, además, la madre del rey Enrique IV de Castilla, hermana de los «Infantes de Aragón» y tía de Fernando II de Aragón.

Biografía 
Ya durante la minoría de edad de Juan II de Castilla fue comprometida en matrimonio con él, que era su primo hermano, dentro de la estrategia que estableció su padre para situar a sus hijos en los principales núcleos del poder hispano. Sus desposorios se celebraron el 20 de octubre de 1418 en Medina del Campo.   Poco tiempo después, el hermano de María, el infante Enrique, protagonizó el golpe de Tordesillas contra el rey de Castilla, su primo. El infante don Enrique, para asegurar su poder, convocó Cortes en Ávila y forzó su matrimonio con la renuente hermana del rey de Castilla, la infanta Catalina. La boda, que se realizó el 8 de noviembre de 1420, dado el ambiente político, se llevó a cabo sin grandes ceremonias y sin ningún tipo de festejo, lo que suponía toda una anomalía y quedó reflejado en las crónicas del reinado.

Participó en algunas ocasiones de forma activa en la política, ayudando siempre a sus hermanos los infantes de Aragón, aunque esto supusiese oponerse a los deseos de su marido o, incluso, arrebatarle el poder. Esto hizo que se viese alejada por su marido en diversas ocasiones.

Su cuerpo yace enterrado en el panteón real del monasterio de Guadalupe.

Matrimonio y descendencia 
De su matrimonio con Juan II de Castilla nacieron cuatro hijos:
 Catalina, princesa de Asturias (1422-1424)
 Leonor, princesa de Asturias (1423-1425)
 Enrique (1425-1474), que sucedería a su padre como Enrique IV
 María (1428-1429)

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 

Reinas consortes de España del siglo XV
Reinas consortes de la Corona de Castilla
Reinas consortes de la Casa de Trastámara
Infantes de Aragón
Infantes de España del siglo XIV 
Infantes de España (Casa de Trastámara)
Fallecidos en la provincia de Segovia